Koreai Köztársaság ( Dél-Korea) (köztársaság a Koreai-félsziget déli részén)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ( Észak-Korea) (szocialista állam a Koreai-félsziget északi részén)
Korea, egységes ország, amely 1948-ig létezett
Koreai-félsziget, földrajzi egység
Koreai Császárság, 1897–1910 között fennállt koreai állam

Kapcsolódó szócikkek 

 Koreai (egyértelműsítő lap)
 Kórea (egyértelműsítő lap)